

Пулькі () — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Пулькі () — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства